Souleymane Keita peut désigner :
 Souleymane Keita (1947-2014), peintre sénégalais ;
 Souleymane Keita (né en 1986), footballeur malien ;
 Souleymane Keïta, (né en 1968), djihadiste malien.